Daulis puede hacer referencia a:

Dáulide, nombre de una ciudad de la Antigua Grecia.
Daulis, un género de coleópteros.